

Geografia 
 Australia
 Petersburg, ex nome di Peterborough

 Canada
 Petersburg

 Stati Uniti d'America
 Petersburg – città del Borough di Petersburg, Alaska
 Petersburg
 Petersburg, California, ex nome di Greasertown, California
 Petersburg – città della Contea di Nelson, Dakota del Nord
 Petersburg
 Petersburg
 Petersburg – capoluogo della Contea di Menard, Illinois
 Petersburg – capoluogo della Contea di Pike, Indiana
 Petersburg (Contea di Delaware, Iowa)
 Petersburg (Contea di Muscatine, Iowa)
 Petersburg (Contea di Boone, Kentucky)
 Petersburg (Contea di Jefferson, Kentucky)
 Petersburg – città della Contea di Monroe, Michigan
 Petersburg – villaggio della Contea di Boone, Nebraska
 Petersburg
 Petersburg (Contea di Burke, Carolina del Nord)
 Petersburg (Contea di Madison, Carolina del Nord)
 Petersburg (Contea di Onslow, Carolina del Nord)
 Petersburg, Carolina del Nord, ex nome di Moravian Falls, North Carolina
 Petersburg
 Petersburg
 Petersburg – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Petersburg – città della Contea di Lincoln, Tennessee
 Petersburg – città della Contea di Hale, Texas
 Petersburg – città della Contea di Grant, Virginia Occidentale
 Petersburg – città autonoma della Virginia
 Petersburg

 Sudafrica
 Petersburg – città della Municipalità locale di Blue Crane Route

Altro 
 Assedio di Petersburg – episodio della guerra civile americana

Pagine correlate 
 Saint Petersburg